Gustavo Adolfo Federico de Hesse-Homburg (en alemán, Gustav Adolph Friedrich von Hessen-Homburg; Homburg, 17 de febrero de 1781-ibidem, 8 de septiembre de 1848) fue landgrave del Estado alemán de Hesse-Homburg desde 1846 hasta 1848.

Primeros años 
El 17 de febrero de 1781, Gustavo nació siendo el cuarto hijo varón del landgrave Federico V de Hesse-Homburg y su esposa, la landgravina Carolina de Hesse-Darmstadt. Gustavo se unió al ejército sueco en servicio de su padrino, el rey Gustavo III, aunque lo abandonó pronto en favor de un regimiento austríaco. El príncipe vio acción en las batallas de principios del siglo XIX de Nördlingen, Hohenlinden, Ratisbona, Aspern-Essling, Wagram, Dresde, y Leipzig. Su cuñada, la princesa Isabel del Reino Unido, posteriormente escribiría que "Gustavo ganó tanta fama y gloria en el campo de batalla como cualquiera de sus hermanos".

En 1818, Gustavo se casó con su sobrina, la princesa Luisa de Anhalt-Dessau, el mismo año en que Isabel se casó con su hermano mayor, Federico. Gustavo y Luisa vivieron en el Castillo de Homburg, y en último término tuvieron tres hijos: Carolina, Isabel y Federico. El menor, Federico, contrajo fiebre escarlatina cuando tenía dos años de edad pero se recuperó. Gustavo, Luisa y sus hijos se mantenían a ellos mismos y hacían poco por socializar con su cuñada, Isabel, a su pesar. Su hija mayor Carolina se casó con el príncipe Enrique XX de Reuss-Greiz, en 1839.

Reinado 
En 1846, Gustavo heredó el gobierno de Hesse-Homburg de su hermano, Felipe. En reacción a una petición presentada por su pueblo, en 1848 Gustavo emancipó a los judíos de Homburg, decretando que "en cuestiones locales y de estado no se harán diferencias, de ahora en adelante, entre nuestros súbditos cristianos y judíos." Ese mismo año, Hesse-Homburg era uno de los nueve Estados alemanes que permitían a los judíos ser elegidos al Parlamento por primera vez.

Debido a una enfermedad, su hijo le precedió en su muerte; como resultado, cuando Gustavo murió el 8 de septiembre de 1848, fue sucedido por su hermano, Fernando. En 1851, fue erigido un monumento en honor a Gustavo en Homburg.

Descendencia 
Carolina (1819-1872); casada en 1839 con el príncipe Enrique XX de Reuss-Greiz (1794-1859).
Isabel (1823-1864).
Federico (1830-1848).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

Landgraves de Hesse-Homburg
Militares de Austria del siglo XIX
Caballeros de la Orden militar de María Teresa
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Grandes cruces de la Orden de Luis
Grandes cruces de la Orden del León dorado
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Tenientes-mariscales del Ejército del Imperio austríaco
Consortes de miembros de la casa de Ascania